

Інден — громада в землі Північний Рейн-Вестфалія

Інден — громада в кантоні Вале